La Eredivisie 1972/73 fue la 17.ª temporada de la liga de máximo nivel en los Países Bajos. Ajax ganó su octava Eredivisie y su decimosexto título de campeón de los Países Bajos.

Tabla de posiciones 

PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; Pts = Puntos; DG = Diferencia de goles

Enlaces externos 
 RSSSF

Temporadas de la Eredivisie
Fútbol en 1972
Fútbol en 1973